Леонид Васильевич Ореховский (1933 - ?) — бригадир электромонтёров электромонтажного поезда № 703 треста «Трансэлектромонтаж» Министерства транспортного строительства СССР, Герой Социалистического Труда (05.08.1961).

Родился 11 апреля 1933 года в деревне Зелёная Слобода Могилёвской области. Окончил семь классов школы. Работал в колхозе.

В армии служил радистом в артиллерийских войсках, командир отделения, сержант.

После увольнения в запас с 1955 по 1977 год работал электромонтажником на поезде ЭМП-703, переводил железнодорожные пути на электрическую тягу.

В 1960—1961 годах, во время работы на Западной Украине, добился максимальной производительности, за что был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

С 1977 года жил в Куйбышеве (Самаре), работал в ТТУ монтёром контактной сети и мастером.

На пенсии с 1999 года.

Умер. Похоронен на Южном кладбище.

Жена — Ольга Гавриловна.

Источники 
 Трудовая слава Самары. Альманах. Выпуск 3. — Самара, 2014